Strmac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Strmac, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
 Strmac, un village situé dans la municipalité de Priboj, district de Zlatibor ;
 Strmac, un village situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor.

Voir aussi 
 Štrmac